La route nationale 111 peut désigner à la fois :

la route nationale 111 en France métropolitaine
la route nationale 111 en Slovénie.

Voir aussi